Сирен () — финская фамилия. Известные носители:

 Сирен, Йохан (1889—1961) — финский архитектор шведского происхождения.
 Сирен, Кайя (1920—2001) — финская женщина-архитектор.
  (род. 14 мая 1945) — финская театральная женщина-режиссёр.
 Сирен, Микко (род. 1975) — финский музыкант, барабанщик челло-метал-группы Apocalyptica.
  (род. 10 сентября 1953) — финский скульптор.
  (1918—2013) — финский архитектор.
  (род. 9 марта 1950) — финский архитектор.

См. также 
 Сирены (значения)
 Сирин (значения)
 Siren